Lejre (gemeente)
 Lejre (plaats)